

Anno 
 473 o 473 a.C.

Codici 
 473 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Remanzacco, in provincia di Udine

Matematica 
473 – numero